Instituto Português de Heráldica
Instituto de Pesquisas Hospitalares
Índice de pobreza humana